Еоган (д/н — 739) — король Дал Ріади в 736—739 роках. Основні відомості про нього містяться в «Хроніці королів Дал Ріади» та «Хроніці Мелроза»

Належав до клану Кенел Лоарн. Син короля Муїредаха. У 736 році після загибелі останнього у битві з піктами, Еоган успадкував владу, але поступився областю Лорн та визнав зверхність короля Ймовірно, він керував Енгуса I. Його молодший брат Руадрі отримав область Морей з титулом мормер, ставши напівнезалежним.

Мирно панував 3 роки. Зрештою 739 року оголосив незалежність, що викликало напад Егнуса I, війська якого завдали поразки Еогану, що потрапив у полон й був втоплений. Владу в королівстві було передано Аеду мак Еохайду з клану Кенел Габрайн.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Forbes Skene, William. Celtic Scotland. Forgotten Books, 2010. ISBN 978-144008053-1.

королі Дал Ріади